Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2018 () прошёл с 5 по 11 марта 2018 года на арене «Армеец» (София). В ходе соревнований были выявлены победители в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев. Для допуска к чемпионату фигуристы должны были достигнуть тринадцатилетнего возраста, но быть младше девятнадцати лет на 1 июля 2017 года. Возрастной предел для юношей, выступающих в парном катании и танцах на льду — двадцать один год.

Национальные федерации выставляют участников на основании собственных критериев, но заявленным фигуристам было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

В таблице ниже представлены национальные федерации, чьи фигуристы по итогам чемпионата 2017 года заработали более одной квоты на текущий турнир:

Результаты

Юноши

Девушки

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Фигурное катание
Ю
Ю
Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
Фигурное катание
Ю
Фигурное катание
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира в Болгарии